Малая Разночи́нная улица — улица в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Малого проспекта Петроградской стороны до Чкаловского проспекта.

История 
Современное название Малая Разночинная улица известно с 1797 года, дано по расположенной здесь слободе, в которой проживали выходцы из разных сословий, занимавшиеся умственным трудом, так называемые разночинцы. Параллельно ходили названия Малая Разночинская улица и Разночинная улица.

Достопримечательности 
 Школа № 50 (дом 4)
 «Чкаловские» бани (бывшие «Разночинные» или «Геслеровские») — Чкаловский проспект, дом 12

См. также 
 Большая Разночинная улица

Примечания

Литература

Ссылки